Појам Мартиншћица може се односити на:
 Мартиншћица (Црес), насељено место у граду Црес, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска,
 Мартиншћица (Кострена), насељено место у општини Кострена, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска,